Киверево — название населённых пунктов:

Россия 
 Киверево — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Киверево — деревня в Дедовичском районе Псковской области.